Banana split, tipo de sobremesa
Banana Split (banda), grupo musical brasileiro
Banana Split (filme), filme brasileiro de 1988
Banana Splits, grupo de bonecos de um programa da Hanna-Barbera dos anos 1960

Ver também 
  Split (desambiguação)

Desambiguação